Хефциба (; Heftziba; Heftsiba):

Женское имя
 Хефциба («в ней мое благоволение»; ) — библейский персонаж, мать иудейского царя Манассии.
 Хефциба — персонаж «Апокалипсиса Зерубабеля», мать Мессии бен-Давида (Машиаха бен-Давид).

Топонимы
 Хефциба — израильский кибуц, основан в 1922 году.